Рыспаев:
 Рыспаев, Дамир (при рождении Мухангалиев; род. 25 апреля 1995, Усть-Каменогорск) — казахстанский хоккеист, защитник.
 Рыспаев, Шахмерден Сыртбаевич — казахский государственный деятель, аким Алатауского района.

См. также 
 Рысбаев